Het ATP-toernooi van Rotterdam 2014, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2014, is de tweeënveertigste editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 10 februari 2014 tot en met 16 februari 2014 in het evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

De titel werd verdedigd door de Argentijn Juan Martín del Potro die het enkelspel won in 2013. Bij het dubbelspel waren de titelverdedigers Nenad Zimonjić, en Robert Lindstedt.

Het enkelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Marin Čilić met 6-4 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Michaël Llodra en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Jean-Julien Rojer en Horia Tecău met 6-2 en 7-6(4).

Het toernooi van 2014 trok 102.123 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Deel 1 

| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 4
| RD2-team04=  R Gasquet
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= J-W Tsonga
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=  M Čilić
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= Q
| RD2-team07=  D Thiem
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08= 2/WC
| RD2-team08=  A Murray
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= I Sijsling
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=
| RD3-team03= M Čilić
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04= Andy Murray
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD4-seed01=WC
| RD4-team01=
| RD4-score01-1='''7
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Speelschema

Externe links 
 
 
 
 

2014
Rotterdam